BiH:
 Stojkovići (Foča-Ustikolina, BiH), naselje u općini Foča-Ustikolina
 Stojkovići (Kiseljak, BiH), naselje u općini Kiseljak
 Stojkovići (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic
 Stojkovići (Novi Travnik, BiH), naselje u općini Novi Travnik
 Stojkovići (Vareš, BiH), dostavna pošta 71330 Vareš
 Stojkovići (Visoko, BiH), pripojeno naselju Bešićima